Rekrystalizacja (geologia)
 Rekrystalizacja (inżynieria chemiczna)
 Rekrystalizacja (metaloznawstwo)